Der Riesenslalom im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2018 wurde am 18. Februar 2018 im Yongpyong Alpine Centre ausgetragen.

Die Goldmedaille gewann Marcel Hirscher aus Österreich. Silber ging an den Norweger Henrik Kristoffersen und die Bronzemedaille erhielt Alexis Pinturault aus Frankreich.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Riesenslalom (Frauen)
Sportveranstaltung in Pyeongchang